Eine Juxtaposition (von lat. iuxta „dicht daneben“, „nebenan“ und positio „Lage“, „Stellung“) bedeutet eine enge Nachbarschaft, zum Beispiel zweier Hirnzonen (in der Anatomie) oder zweier Befindlichkeiten (etwa „Lieb und Leid“).

Wichtig ist dabei, dass beides einander nahe liegt, aber durchaus voneinander zu unterscheiden ist und sogar voneinander völlig unabhängig sein kann. Von einer Juxtaposition auf eine Beziehung zu schließen ist im Allgemeinen ein logischer Fehlschluss.

Im Einzelnen bezeichnet der Ausdruck Juxtaposition:
 die anatomisch dichte Lage zweier Strukturen oder Körperteile
 das Anlagern gleichartiger Teile beim Kristallwachstum
 bei einer Multiplikation die Verknüpfung ohne Punkt oder sonstiges Zeichen, beispielsweise ab statt a·b
 eine direkte grammatische Verbindung von zwei Wörtern; insbesondere eine Verbindung von Substantiven zur näheren Bestimmung, siehe unter Apposition #Enge Apposition

Weblinks 

Abstraktum